Lyndhurst peut désigner :

Patronymes 
 Nicholas Lyndhurst, un acteur britannique

Toponymes

Australie
 Lyndhurst (Australie-Méridionale)
 Lyndhurst (Nouvelle-Galles du Sud)
 Lyndhurst (Victoria)

États-Unis
 Lyndhurst (New Jersey)
 Lyndhurst (Ohio)
 Lyndhurst (Virginie)
 Lyndhurst (Wisconsin)

Royaume-Uni
 Lyndhurst (Hampshire)

Homonymie de toponyme